Agntjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:


Sverige

Västergötland 
Agntjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (5 ha)
Lilla Agntjärnen, sjö i Marks kommun, 
Mörka Agntjärnen, sjö i Marks kommun,  (5,86 ha)
Stora Agntjärnen, sjö i Marks kommun,  (11 ha)

Värmland 
Agntjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Agntjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Hälsingland 
Norra Agntjärnen, sjö i Söderhamns kommun, 
Södra Agntjärnen, sjö i Söderhamns kommun,

Ångermanland 
Agntjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (8,78 ha)

Norrbotten 
Agntjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (18,8 ha)

Se även
Agnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn